Slivka může být:
příjmení osob
 Martin Slivka (1929–2002) – slovenský dokumentarista, režisér, scenárista a etnograf
 Michal Slivka – více osob stejného jména
 Vykintas Slivka (* 1995) – litevský fotbalista a reprezentant

ostatní
 hovorově slivovice

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Litevská příjmení